Unter dem Titel Staat der Athener ( πολιτεία Athenaion politeia) sind zwei antike Schriften überliefert:

 Der Staat der Athener, ein Aristoteles oder einem seiner Schüler zugeschriebener Text
 ein Text des sogenannten Pseudo-Xenophon, entstanden Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr.